Liverpool rain (album), Nederlands album van Racoon uit 2011;
Liverpool rain (single), gelijknamige Nederlandse single van Racoon uit 2012